

Anni
3 – anno del I secolo
3 a.C. – anno del I secolo a.C.

Numeri
3 – numero naturale
3 – cifra

Aziende
3 – marchio internazionale di telefonia mobile del gruppo CK Hutchison Holdings.
 3 Italia – azienda di telecomunicazioni italiana attiva dal 2002 al 2016.

Cinema
3 – film norvegese del 1971
3 – film italiano del 1996 
3 – film indiano del 2012
3 – film uruguayano del 2012

Musica

Gruppi musicali
3 – gruppo musicale statunitense 
3 – gruppo musicale britannico

Album e singoli
 3 – album di Guido Manusardi del 1970
 3 – album degli Indochine del 1985
 3 – album delle Violent Femmes del 1989
 3 – album dei The Atomic Bitchwax del 1993
 3 – album dei FireHouse del 1995
 3 – album dei Fleurs du Mal del 1995
 3 – album di Joseph Williams del 1997
 3 – album degli O.R.O. del 1997
 3 – album di Lokua Kanza del 1998
 3 – album degli Ich Troje del 1999
 3 – album dei Prozac+ del 2000
 3 – album dei The Butchies del 2001
 3 – album dei Soulfly del 2002
 #3 – album delle Shakespears Sister del 2004
 3 – album di Calogero del 2004
 3 – singolo di Britney Spears del 2009
 3 – album dei Nouvelle Vague del 2009
 3 – album di Bo Bice del 2010
 #3 – album di The Script del 2012
 3 – album di Gino Paoli e Danilo Rea del 2017
 3 (The Purple Album) – album di Lukas Graham del 2018

Sport 
 3-Tre – pista sciistica di Madonna di Campiglio
 3-Tre – competizione di sci alpino italiana

Pagine correlate 
TRE
Iii
Tré
Three